Жозе Марсело Салас Мелинао (; родился 24 декабря 1974, Темуко, Чили) — чилийский футболист, один из лучших нападающих в истории чилийского футбола. Вместе с Элиасом Фигероа и Иваном Саморано считается одним из величайших футболистов в истории Чили.

Биография 
Марсело Салас был воспитанником молодёжной команды «Депортес Темуко», пока его отец не взял его в Сантьяго, где Марсело попал в один из популярнейших клубов страны — «Универсидад де Чили».

Салас дебютировал в профессиональном футболе за «У. де Ч.» в 1993 году, а 4 января 1994 года забил свой первый гол в ворота «Кобрелоа». Салас помог команде выиграть чемпионский титул в 1994 и 1995 годах, которые включали убедительный сезон 1996 года в Кубке Либертадорес.

В 1997 году был признан футболистом года в Южной Америке. 26 ноября 2008 года, в возрасте 33 лет, объявил о завершении карьеры футболиста. В настоящий момент является президентом клуба «Депортес Темуко».

Сборная 
 Первый матч: 18.05.1994 с Аргентиной 3:3 (Сантьяго, Чили).
 Последний матч: 21.11.2007 с Парагваем 0:3 (Сантьяго, Чили).

Титулы 
Универсидад де Чили
 Чемпион Чили: 1994, 1995
Ривер Плейт
 Чемпионат Аргентины: 1996 А, 1997 К,
Лацио
 Чемпион Италии: 2000
 Обладатель Кубка Италии: 2000
 Обладатель Суперкубка Италии: 1998
 Победитель Кубка обладателей кубков: 1999
 Победитель Суперкубка УЕФА: 1999
Ювентус
 Чемпион Италии: 2002, 2003
 Обладатель Кубка Италии: 2002
 Обладатель Суперкубка Италии: 2002
 Финалист Лиги Чемпионов: 2003

Личные достижения 
 Лучший футболист Южной Америки 1997 года (по версии «El Pais»)
 Лучший футболист Аргентины 1997 года. (приз ассоциации журналистов «Olimpia de Plata»)
 Рекордсмен сборной Чили по количеству голов на чемпионатах мира: 4 гола

Примечания

Ссылки 
 Официальный Сайт
 Международная карьера
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Универсидад де Чили»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Ювентус»
Футболисты года в Южной Америке
Футбольные функционеры Чили
Офицер ордена Освободителя Сан-Мартина